

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Budno – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów 
 Budno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów